Linienstraße ist der Name verschiedener Straßen, unter anderem:

 Linienstraße (Berlin)
 Linienstraße (Dortmund)